Hoodoo kan avse:

Kultur
 Hoodoo (folkmagi) – traditionell afrikansk folkmagi som även tillämpas i amerikanska sydstaterna
 Hoodoo (geologi) – en geologisk formation
 Hoodoo (musikalbum av Alison Moyet) – ett musikalbum med sångerskan Alison Moyet.
 Hoodoo Gurus – en rockgrupp från Australien.
 Hoodoo (låt) – en låt skriven av det engelska rockbandet Muse
 Hoodoo (musikalbum Fogerty) – ett musikalbum med John Fogerty

Geografi
 Hoodoo Bay – en vik i Kanada
 Hoodoo Dome – ett berg i Kanada

Se även
 Hoodoo Creek – flera
 Hoodoo Glacier – flera
 Hoodoo Hill – flera
 Hoodoo Mountain – flera
 Hoodoo Lake – flera
 Hoodoo Lakes – flera
 Hoodoo River – flera